Dans les pays anglophones, College désigne un établissement d'enseignement supérieur. Trinity College fait notamment référence à :
 Royaume-Uni :
 deux collèges des universités de Cambridge et d'Oxford : Trinity College (Cambridge) et Trinity College (Oxford)
 Trinity College of Music, situé à Londres
 Trinity College (Glenalmond), situé à Glenalmond (Perthshire, Écosse),

 Irlande :
 Trinity College (Dublin),
 Trinity College, circonscription électorale,
 Trinity College (Carmarthen),
 États-Unis d'Amérique :
 Trinity College (Connecticut),
 Trinity College (Floride),
 Trinity College (Vermont),
 Trinity Christian College (Illinois),
 Trinity College and Seminary, situé à Newburgh (Indiana),
 Trinity College, ancien nom de la Trinity University (Washington, DC) jusqu'en 2004,
 Trinity College and University, ancien nom de la Bronte International University, dans le Delaware,
 Australie :
 Trinity College (Melbourne),
 Trinity College (Perth),
 Canada :
 Université de Trinity College, situé à Toronto (Ontario),
 Trinity College School, situé à Port Hope (Ontario).

Voir aussi 
 La page d'homonymie